Axinotarsus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Victor Ivanovitsch Motschulsky 1853. Axinotarsus ingår i familjen Malachiidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Axinotarsus